Das ASB Bank Classic 2000 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 1. bis 8. Januar 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Auckland